Příjmení Menotti má více nositelů:

 César Luis Menotti (* 1938), argentinský fotbalista a trenér
 Gian Carlo Menotti (1911–2007), americký skladatel a libretista

Externí odkazy